Галай:
 Галай — чеченский тейп.
 Галай, Виталий Вадимович (род. 1985) — украинский эстрадный певец, автор и композитор.
 Галай, Мария Игоревна (род. 1992) — российская футболистка.
 
 Галай, Пелагея Ивановна (род. 1915) — Герой Социалистического Труда.